Посёлок Никологоры — административно-территориальная единица и муниципальное образование (городское поселение) в Вязниковском районе Владимирской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Никологоры.

География 
Территория муниципального образования расположена в южной части Вязниковского района. Площадь — 342,91 км².

История 
Муниципальное образование «Посёлок Никологоры» образовано 16 мая 2005 года в соответствии с Закон Владимирской области № 62-ОЗ. В его состав вошли территории посёлка Никологоры и бывших сельских округов: Галкинского, Никологорского, Приозерного, Шатневского.

Население

Состав городского поселения

См. также 
 Административно-территориальное деление Владимирской области
 Вязниковский район

Примечания

Ссылки 
 На сайте администрации Вязниковского района

Никологоры
Никологоры